Municipio de Gypsum puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gypsum (condado de Saline, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Gypsum (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.